Кули́к — українське прізвище. Похідний омонім від назви птаха кулик.

У мовах на латиниці повинно передаватись як «Kulyk» (транслітерація з української), але часто передається як Kulik (з російської).

Відомі носії 
 Кулик Андрій (1989—2022) — український велосипедист.
 Кулик Андрій Олегович — український борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу.
 Кулик Борис Миколайович (1899—1970) — український мовознавець.
 Кулик Вадим Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кулик Василь Степанович (1830—1870) — український поет.
 Кулик Віктор Григорович — український поет. Лауреат премій ім. П. Василенка, імені Олександра Олеся.
 Віссаріон Кулик (1850—1904) — український греко-католицький священник, василіянин, проповідник, місіонер.
 Кулик Віталій Романович (2000—2022) — військовослужбовець артилерійського взводу 58-мої окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Кулик Володимир Михайлович — український політолог.
 Кулик Володимир Самійлович — український радянський діяч, регулювальник радіоапаратури виробничого об'єднання «Чернігівський радіоприладний завод». Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Кулик Григорій Іванович (1890—1950) — військовий і політичний діяч СРСР, маршал Радянського Союзу.
 Кулик Денис Сергійович (*1986) — російський хокеїст.
 Кулик Зіновій Володимирович (1947—2004) — український тележурналіст, телевізійний менеджер, державний службовець.
 Кулик Іван (*1979) — єпископ Кам'янець-Подільської єпархії УГКЦ.
 Кулик Іван Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Кулик Іван Дмитрович («Сірий») (?—1951) — окружний провідник ОУН.
 Кулик Іван Онисимович (1923—1995) — український живописець.
 Кулик Іван Юліанович (1897—1937) — український письменник.
 Кулик Ігор Орестович (1935—2019) — український фізик.
 Кулик Ілля Олександрович (1924—1942) — херсонський підпільник, Герой Радянського Союзу.
 Кулик Ілля Олександрович — російський фігурист.
 Кулик Костянтин Анатолійович (*1970) — радянський та український футболіст, півзахисник, нападник.
 Кулик Леонід Олексійович (1883—1942) — російський і радянський мінералог, фахівець з вивчення метеоритів.
 Кулик Лілія Володимирівна (* 1987) — українська легкоатлетка-олімпійка, майстер спорту міжнародного класу, рекордсменка України, чемпіонка Європи.
 Кулик Маркіян Зіновійович (*1970) — український дипломат
 Кулик Микола Іванович
 Кулик Микола Сергійович
 Кулик Михайло Миколайович (*1940) — український учений в галузі енергетики, академік НАН України.
 Кулик Мусій Гордійович (?—?) — кобзар
 Кулик Надія Михайлівна:
 Кулик Надія Михайлівна (1914—1964) — Герой Соціалістичної Праці.
 Кулик Надія Михайлівна (*1981) — українська бандуристка-співачка.
 Кулик Олег — народжений в Україні художник-авангардист, мешкає в Росії
 Кулик Олег Іванович (патріарх Мойсей) (*1962) — український релігійний діяч, голова Української автокефальної православної церкви канонічної
 Кулик Олег Євгенович — заступник командувача Національної гвардії України від 18 червня 2016-го.
 Кулик Олександр Васильович
 Кулик Олександр Васильович (*1953) — український політик.
 Кулик Олександр Васильович (1957—2022) — український тренер з велосипедного спорту, майстер спорту, заслужений тренер Української РСР (1988). Загинув 1 березня 2022 року у боях в ході російського вторгнення в Україну.
 Кулик Олександр Васильович (нар 1960) — український тренер з плавання. Заслужений тренер України (1999).
 Кулик Олександр Васильович (нар. 1977) — український нейрохірург, заслужений лікар України, доктор медичних наук, лікар нейрофункціональної діагностики, нейрореабілітолог, співзасновник та директор Науково-практичного центру нейрореабілітації «Нодус».
 Кулик Олександр Павлович (1952—2010) — український письменник.
 Кулик Олександр Павлович (1907—1945) — лейтенант Червоної Армії, Герой Радянського Союзу.
 Кулик Олександра Василівна (1897—1973) — українська майстриня художньої вишивки, художниця декора­тивно-ужиткового мистецтва.
 Кулик Олена Андріївна (*1954) — співачка (сопрано), Народна артистка України (2016).
 Кулик Павло Васильович (1844—1928) — кобзар
 Кулик Павло Петрович (1918—1985) — Герой Радянського Союзу
 Кулик Петро Іванович (*1933) — український скульптор
 Кулик Пилип (*(1793—1863) — український математик, фізик.
 Кулик Раїса Миколаївна — артистка симфонічного камерного оркестру, заслужена артистка України.
 Кулик Руслан Іванович — архієрей ПЦУ під іменем Адріан
 Кулик Світлана Володимирівна (*1960) — український режисер по монтажу.
 Кулик Семен Євдокимович (?—?) — підполковник армії УНР.
 Кулик Сергій Володимирович (1958) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Америки.
 Кулик Сергій Григорович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).
 Кулик Сергій Леонідович (1964) — український генерал-полковник.
 Кулик Софія ( 1899 —  1983) — українська письменниця, перекладачка, публіцистка, видавниця, редакторка. Власниця українського кіноконцерну «Соняфільм».
 Кулик Юрій Іванович — радянський український хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Кулик Юрій Миколайович (1949) — голова Федерації профспілок України.

Див. також 
 Кулики

Примітки